Седьмой этап Кубка мира по биатлону 2015/2016 прошёл в канадском городе Канмор (четверг, 4 февраля — воскресенье, 7 февраля 2016 года).

Расписание соревнований 
Время начала соревнований MST (МСК = MST + 10:00).

Результаты

Мужская спринтерская гонка

Женская спринтерская гонка

Мужской масс-старт

Женский масс-старт

Одиночная смешанная эстафета

Смешанная эстафета

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

Кубок мира по биатлону 2015/2016